Седнівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Седнівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Седнівська волость — Чернігівського повіту Чернігівської губернії.